A 2011-es Tour Down Under a verseny 13. volt 1999-óta. 2011. január 18-án kezdődött az ausztrál Mawson Lakes-ben és január 23-án ért véget Adelaideban. A verseny része a 2011-es UCI World Tour-nak. 6 szakaszból állt. Az egyéni összetettet az ausztrál Cameron Meyer nyerte meg. A második helyen a szintén ausztrál Matthew Goss végzett, míg harmadik a brit Ben Swift lett.

Részt vevő csapatok 
Mivel a Tour Down Under egy UCI World Tour verseny, ezért az összes UCI ProTour csapat automatikusan részt vett a versenyen. Szabadkártyát kapott még az Uni SA-Australia

ProTour csapatok:
 AG2R La Mondiale  BMC Racing Team  Euskaltel–Euskadi  HTC–Highroad  Katyusa Team  Lampre–ISD  Liquigas–Cannondale  Movistar Team  Omega Pharma–Lotto  Pro Team Astana  Quick Step Cycling Team  Rabobank Cycling Team  Saxo Bank–Sungard  Sky Procycling  Team Garmin–Cervélo  Team Leopard–Trek  Team RadioShack  Vacansoleil–DCM Pro Cycling Team

Nemzeti csapatok:
 Uni SA-Australia

Szakaszok 
2011-ben a verseny 6 szakaszból állt.

Összefoglaló

1. szakasz

2. szakasz

3. szakasz

4. szakasz

5. szakasz

6. szakasz

Végeredmény

Összegzés

Fordítás

Források

Külső hivatkozások 
 Hivatalos honlap

Tour Down Under
Tour Down Under